Mallett Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mallett Hall (Cumberland County, Maine), ID-Nr. 91001511
 Mallett Hall (Penobscot County, Maine), ID-Nr. 93001115